Octagonal Barn (dt. Achteckige Scheune) ist der Name folgender Scheunen des National Register of Historic Places in den Vereinigten Staaten:

 James Wimer Octagonal Barn, im US-Bundesstaat Oregon  
 J.F. Roberts Octagonal Barn, im US-Bundesstaat Missouri  
 Harnsberger Octagonal Barn, im US-Bundesstaat Virginia  
 Rankin Octagonal Barn, im US-Bundesstaat West Virginia  

Siehe auch:
 Octagon Barn